Зразковий дитячий театр «Казка» — один із творчих колективів, що функціонують у Червоноградському народному домі. У театрі робляться як постановки ляльками, так і постановки живим планом.

Історія театру розпочинається з 1962 року. Це найстаріший самодіяльний ляльковий театр.

Керівник театру Ю. Ярмолюк. За даними Звіту про роботу Зразкового дитячого театру «Казка» у 2010 році, здійснив показ більше 50-ти вистав, що значно більше попередніх років. Окрім звичних новорічно-різдвяних постановок (кожного року це нові постановки), режисер Ю. Ярмолюк здійснив заново постановку вистави «Вітамін сміху», що активізувало творчу роботу і збільшило кількість учасників театру до 50. Крім того колектив був єдиним дитячим учасником обласного конкурсу драматичних театрів, і зміг виборати 3 місце. Такаж театр виборов 2 місце в VII Театральному дитячому фестивалі «Казка у гаю» і був визнаний найкращим Зразковим дитячим театром ляльок в Україні. Постановка "Колобок" для найменших глядачів та музична вистава „Сміх і сльози„ - безсумнівний успіх режисера та його вихованців у 2010 році.

Хтось займається в зразковому театрі «Казка» вже сьомий рік, а хтось щойно розпочав свої театральні спроби. Незмінний режисер театру Юрій Ярмолюк робить усе для того, аби вони були успішними, він має ключик до дитячих сердець, розпізнає і розвине кожне юне дарування.

Новорічно- Різдвяні ранки
Доброю традицією у нашому місті є проведення Різдвяних ранків для малечі і їх батьків у Народному домі. Ось і цьогоріч юні мешканці нашого міста разом із батьками мали змогу подивитись цікаві імпрези. Учасники театру «Казка», що діє у Народному домі підготували цікаву, захоплюючу програму до Різдвяних свят, з якою і виступали перед дітлахами. На втіху усім у гості на свято завітали улюблені герої дитячих казок: Дід Мороз, Снігуронька, Новий рік, крокодил Гена, Чебурашка, бабуся Шапокляк, лисиця Аліса, кіт Базиліо, Буратіно та інші казкові герої: Діти кружляли у танцях, відгадували загадки, колядували, грали ігри. Панувала святкова радісна атмосфера. Завітав на свято і міський голова Ігор Чудійович. Він привітав усіх з Різдвом Христовим, побажав Божого благословення і усіляких гараздів.

Чергова атестація на підтвердження звання «Зразковий»
Після виступів відбулось детальне обговорення роботи всіх учасників атестації. Цінні поради та професійні зауваження допомагатимуть надалі в роботі провідних колективів. Приємно що всі колективи — ветерани функціонують на хорошому рівні. Справжнє захоплення викликає робота єдиного в області дитячого лялькового театру «Казка» (керівник Ю.Ярмолюк), які презентували нову роботу, мюзикл “Наш веселий Колобок“. (https://web.archive.org/web/20110713230552/http://www.chervonograd.com.ua/m102.php)

Червоноградський дитячий театр «Казка» при міському Палаці Шахтарів був заснований 1962 року. Його історія почала з невеликого гуртка, в якому брала участь невелика кількість дітей. Керівником театру був Лазарєв Є. О. Свою діяльність театр починав з невеликих п'єс, таких, як «Маленька фея», «Сашко і Шурко», «Мауглі» та інші. Колектив театру виступав із своїми виставами у школах та дитячих садках міста.

В 1977 році 25 жовтня театру ляльок «Казка» було присвоєно почесне звання «Зразковий».
З січня 1979 року театр очолив новий молодий режисер Юрій Ярмолюк, який одразу ж за короткий строк сформував новий великий колектив учасників театру і починає активно працювати над новою п'єсою грузинського драматурга Г.Нахуцрішвілі «Чінчрака».

В 1984 році 18 вересня цією ж п'єсою дитячий театр ляльок «Казка» підтверджує своє звання «Зразковий», як творчий колектив, який твердо крокує в майбутнє і вже нараховує у своїх лавах близько 100 школярів різних шкіл міста.
Театр за багато років своєї діяльності здійснив постановку нових лялькових п'єс таких як «Гуси-Лебеді», «Івасик-Телесик», «Хлопчик із зеленого стручка», «Стриборів ліс», «Казка про Хлопчиша Кібальчиша», «Попелюшка», «Чародійна калоша», «Колобок», «Шукай вітра в полі», «Порпурова квіточка», «Золоте курчатко», «Поросятко Чок», «Сембо» та багато інших.

Театр поставив багато п'єс для середнього та старшого шкільного віку так би мовити «живим планом». Це такі п'єси, як «Казка чарівного лісу», «Снігова королева», «Пригода не вдалася», «До побачення в травні», «Пригоди в країні Мульті-Пульті», «Сміх і сльози», «Тімур та його команда», «Операція як дубль-Z», «3 шпаги на трьох» та щорічно проводив цікаві вистави та театральні дійства «Свято ялинки» до Новорічних та Різдвяних свят.

В травні 1985 року театр побував в м. Стиджоу на XV Всепольському фестивалі дитячих театрів, де завоював Головний Кубок та Почесний Диплом переможця Конкурсу.

Щоразу театр підтверджував своє високе звання «Зразковий» новими та цікавими виставами.
За багато років існування театру через його творчу школу пройшло багато учнів шкіл міста, які назавжди запам'ятають ці творчі і незабутні роки.

Багато учасників театру зв'язали свою долю із театральним мистецтвом. Це такі учасники театру як В.Гаврилюк, Т.Капліна, А.Воробей, В.Сич, Н.Васько, В.Борисюк, Л.Гаран, Л.Ільчук, В.Іванів, В.Жук, А.Ковалик.

Театр неодноразово виступав на різних конкурсах та фестивалях і був нагороджений багатьма Грамотами та Дипломами. Зразковий дитячий театр ляльок «Казка» багато виступав із своїми виставами не тільки у м. Червонограді, а й обслуговував й інші міста та села Сокальського, Радехівського, Жовківського районів області та на Волині. Неодноразово театр виступав і в м. Львові, а також по Львівському телебаченню. Влітку театр виїжджає на гастролі по таборам відпочинку. Театр обслуговує школи та дитячі садочки, виступає на відкритих майданчиках, різноманітних святах та міських заходах. Щорічно театр обслуговує велику кількість глядачів.
У 2009 році театр брав участь в обласному Фестивалі-конкурсі самодіяльних драматичних колективів «Театральне Прибужжя» в м. Кам'янка-Бузька, присвячений 390-ій річниці заснування українського театру, де колектив удостоївся Лауреату III-го ступеню.
У 2010 році на VII-му Фестивалі дитячих театральних колективів «Казка в гаю» в м. Львові за високі творчі досягнення театр зайняв II-ге місце, як найкращий ляльковий театр.
В листопаді 2010 року на Свято Миколая відбулася прем'єра нової вистави Г.Усача «Наш веселий Колобок»

Джерела

Посилання 

Лялькові театри України
Червоноград
Культура Червонограда